(8273) Apatheia est un astéroïde 
 Apatheia est un concept philosophique et religieux. Du grec ancien απάθεια, qui signifie littéralement « sans souffrance », l'apathéia désigne un état dépourvu de toute souffrance.